Viktor Braun ist der Name folgender Personen:
 Viktor Braun (Schauspieler) (1899–1970), österreichischer Schauspieler und Hörspielsprecher
 Peter Viktor Braun (1825–1882), katholischer Priester des Bistums Metz und Gründer des Schwesternordens der „Dienerinnen des Heiligsten Herzens Jesu“